Ligne ferroviaire dans la Communauté de Madrid